Comunero (Comuneros au pluriel, Comunera au féminin) peut faire référence à :

Soulèvements 
 Comunero, personne ayant participé de façon plus ou moins active à la guerre des Communautés de Castille dans les années 1520-1521, se terminant à la bataille de Villalar.

Toponymes

Comuneros ou provincia Comunera, nom d'une province du département de Santander en Colombie. Le nom a été donné en souvenir de la Révolte des Comuneros.

Villalar de los Comuneros, commune de la province de Valladolid dans la communauté autonome de Castille-et-León. C'est le nouveau nom depuis 1932 de l'ancienne commune de Villalar, qui a pris ce nom en mémoire de la bataille de Villalar.

Autres 
 , arrêt du transport public TransMilenio de Bogota en Colombie
 Sociedad de los Caballeros Comuneros, société secrète en Espagne qui a existé de 1821 à 1823.